Бзыбский храм (, ) — руинированная средневековая православная церковь в селе Бзыбта . Расположена на правом берегу реки Бзыбь. Храм является частью комплекса Бзыбской крепости и датируется второй половиной IX или X веком — эпохой Абхазского царства.

Описание 

Церковь представляет собой большое крестово-купольное сооружение, вписанное в наружный прямоугольник стен, с тремя выступающими апсидами гранёными. Сохранились только руины стен, покрытых обтесанными каменными глыбами. Кое-где можно обнаружить фрагменты орнамента. По своей архитектуре Бзыбский храм схож с храмом Цандрыпша.

Центральная апсида храма имеет снаружи пять граней и три алтарных окна; боковые апсиды — трёхгранные с одним окном. Внутри храм был разделён на девять отрезков с четырьмя парами колонн, на которых покоился барабан купола. Переход от квадратного основания к кругу купола осуществлялся посредством системы парусов. Снаружи купол и барабан имели форму восьмигранников. Храм заметно удлинён на восток благодаря виме и полукругу апсиды. У храма три входа: с севера, юга и запада; ко всем были пристроены притворы. Двери и окна декорированы рельефами в виде кручёного жгута и концентрических кругов. В арочном навершии верхнего окна южного фасада сохранилась плита с рельефным изображением трёх крестов.

Руины храма расположены в верхней части разрушенной крепости, нижнюю часть которой когда-то пересекала старая дорога. Крепость занимала важное стратегическое положение, позволяющее контролировать Бзыбскую долину, по которой проходил один из перевальных путей на Северный Кавказ. К востоку от Бзыбского храма видны остатки другой старой церкви.

В 2007 году церковь была включена в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии. Грузинские специалисты сообщают о ненадлежащем состоянии консервации.

Рекомендации 

Культовые сооружения Абхазии
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии